Lombard bezeichnet:

 Die Lombardische Sprache in manchen Sprachen 
Lombard (Pferd), deutsches Galopprennpferd
 Lombard (Automobilhersteller), ehemaliger französischer Automobilhersteller

Familiennamen folgender Personen:
 Alain Lombard (* 1940), französischer Dirigent
 Alf Lombard (1902–1996), schwedischer Romanist und Rumänist
 André Lombard (* 1950), Schweizer Schachmeister
 Andreas Lombard (* 1963), deutscher Journalist und Verleger
 Carole Lombard (1908–1942), US-amerikanische Schauspielerin
 Cathal Lombard (* 1976), irischer Langstreckenläufer
 Catherine Lombard (1965–1994), französische Freestyle-Skierin
 Claude Lombard (1945–2021), belgische Sängerin
 Didier Lombard, (* 1942), bis 2010 Unternehmenschef der France Télécom
 Emile Lombard (1875–1965), französisch-schweizerischer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Fleur Lombard (1974–1996), britische Feuerwehrfrau
 Georges Lombard (1925–2010), französischer Politiker und Schriftsteller
 Gustav Lombard (1895–1992), deutscher General der Waffen-SS
 Jeanne Lombard (1865–1945), Schweizer Künstlerin aus dem Kanton Genf
 Joey Lombard († 2012), US-amerikanischer Musiker
 Johann Wilhelm Lombard (1767–1812), preußisches Kabinettsmitglied
 Karina Lombard (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin
 Karl Philipp Lombard (1663–?), deutscher Mediziner
 Lambert Lombard (1505–1566), flämischer Maler
 Marie-Christine Lombard (* 1958), französische Geschäftsfrau
 Maxime Lombard (* 1946), französischer Schauspieler
 Louise Lombard (* 1970), britische Schauspielerin
 Olivier Lombard (* 1991), französischer Autorennfahrer

 Sully Lombard (1866–1951), französischer calvinistischer Pastor
 Thomas Lombard (* 1975), französischer Rugby-Union-Spieler
 Warren Plimpton Lombard (1855–1939), US-amerikanischer Physiologe

Gemeinden in Frankreich:
 Lombard (Doubs)
 Lombard (Jura)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lombard (Georgia), im Emanuel County
 Lombard (Illinois), im DuPage County
 Lombard (Kalifornien), im Napa County
 Lombard (Maryland)
 Lombard (Montana), im Broadwater County
 Lombard (New York)
 Lombard (Wisconsin), im Clark County

Siehe auch:
 Banque Lombard Odier & Cie, Schweizer Privatbank
 Le Lombard, belgischer Verlag
 Lombardsatz
 Lombardpolitik
 Lombardkredit, Kredit gegen Pfand
 Lombard-Effekt
 Lombardsbrücke
 Lombard'sches Paradoxon
 Lombard Direct, Versicherungsgesellschaft in Großbritannien
 Lombard Bank, Bank auf Malta
 Lombard Street (London)
 Lombard Street (San Francisco)
 Lombard Steam Log Hauler, ein dampfbetriebener Forstschlepper und das erste kommerziell erfolgreiche Kettenfahrzeug der Welt
 Mount Lombard, Berg im Grahamland, Antarktika